Oulmes (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
 Oulmes (Marokko), een plaats in Marokko